Luiz Antônio de Souza Teixeira Júnior  (Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1973) é um médico e político brasileiro filiado ao Progressistas (PP).

Foi secretário de Estado de Saúde de 2016 a 2018 e secretário municipal de saúde de Nova Iguaçu de 2013 a 2015. Atualmente é Deputado federal pelo Progressistas (PP). É médico ortopedista, especialista em traumatologia e esporte com MBA Executivo em Saúde pelo Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Coppead – UFRJ). Foi vice-presidente e secretário geral do Cosems RJ entre 2013 e 2015 e membro do Conselho Brasileiro dos Executivos em Saúde (CBEXS).

1. https://especiais.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2018/candidatos/rj/deputado-federal/dr-luizinho-1177/

2. http://jornalfolhadoiguassu.blogspot.com/2016/01/novo-secretario-estadual-de-saude-passa.html

3. http://jornalhoje.inf.br/wp/?p=84261

Ligações externas 
 

Nascidos em 1973
Secretários estaduais do Rio de Janeiro
Deputados federais do Brasil pelo Rio de Janeiro
Membros do Progressistas do Rio de Janeiro